Patera bezeichnet
 Patera (Gefäß), eine antike flache Trinkschale für das Trankopfer
 Patera (Schiff), spanischer Begriff für ein Menschenhändlerboot
 Patera (Krater), Gattungsname für unregelmäßige, flache Vulkane auf Planeten und Monden, beispielsweise Alba Patera oder Loki Patera
 Patera (Madhya Pradesh), Stadt im Distrikt Damoh

Patera ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Patera (* 1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Francesco Patera (* 1993), belgischer Boxer
 Herbert Viktor Patera (1900–1986), österreichischer Schriftsteller
 Jack Patera (1933–2018), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer

 Kenneth Patera (* 1942), US-amerikanischer Gewichtheber und Wrestler
 Paul Patera (1917–2004), österreichischer Publizist und Theaterdirektor
 Pavel Patera (* 1971), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Pateras